Вонджон () — храмове ім'я корейських правителів. Відомі носії:
 Вонджон — ван Корьо
 Вонджон — титулярний ван Чосону